Умовне скорочення, яке використовують для позначення:

у спорті

 F1 — чемпіонату з кільцевих автоперегонів, більш відомого під повною назвою Формула-1;

у техніці

 F1 — гранати виробництва австралійської фірми Thales Australia;
 F-1 — ручної осколкової гранати французького виробництва;
 F1 — пістолета-кулемета виробництва австралійської фірми Lithgow Small Arms Factory;

у селекції

 F1 — гетерозисних гібридів першого покоління (від  — діти).